Vanderbilt puede hacer referencia a:

Toponimia
Vanderbilt, villa en el Estado estadounidense de Míchigan;
Vanderbilt, borough en el Estado estadounidense de Pensilvania;
Vanderbilt, lugar designado en el censo estadounidense en Texas;

Personas
Consuelo Vanderbilt (1877-1964), millonaria y filántropa estadounidense;
Cornelius Vanderbilt (1794-1877), empresario estadounidense;
Gertrude Vanderbilt Whitney (1875-1942), filántropa y escultora estadounidense;
Gloria Vanderbilt (1924-), empresaria y artista estadounidense;
Harold Vanderbilt (1884.1970), ejecutivo y deportista estadounidense;
William Henry Vanderbilt (1821-1885), magnate estadounidense;
William Kissam Vanderbilt (1849-1920), empresario y filántropo estadounidense;
William Kissam Vanderbilt II (1878-1944), magnate estadounidense;
Arthur T. Vanderbilt (1888-1957), presidente del Tribunal Supremo de Nueva Jersey, Estados Unidos;
Jarred Vanderbilt (1999-), es un baloncestista estadounidense;

Otros
la Universidad Vanderbilt, en Nashville Tennessee, Estados Unidos;
al equipo de fútbol americano de la universidad, Vanderbilt Commodores;
 Automovilismo
Copa Vanderbilt, antiguo e importante Gran Premio Automovilístico de los Estados Unidos.